Landberg är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2014 bars av 1303 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Landberg
 Carlo Landberg (1848–1924), svensk orientalist, förlänad italiensk greve-titel
 Ejnar Landberg (1888–1971), väg- och vattenbyggnadsingenjör
 Emma Löfdahl Landberg (född 1970), politiker, folkpartist, numera Emma Carlsson Löfdahl
 Erik Landberg (1888–1943), ämbetsman
 Georg Landberg (1897–1980), historiker
 Gunnar Landberg (född 1933), arkitekt
 Jöns Landberg (1710–1759), bergsman
 Maj-Lis Landberg (1922–1991), ämbetsman och politiker, socialdemokrat
 Nils Landberg (1907–1991), glaskonstnär
 Ollars-Erik Landberg (1891–1960), skådespelare och sångare
 Stefan Landberg (född 1970), fotbollsspelare och tränare
 Sven Landberg (1888–1962), gymnast

Se även 
 Landeberg

Svenska efternamn